Пьер «Хак» Хартман (; 1921, , штат Пенсильвания, США — 26 марта 1946, Шарон, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, чья спортивная карьера внезапно оборвалась из-за преждевременной смерти.

Ранние годы 
Хак Хартман родился в 1921 году в городе Нью-Кенсингтон (штат Пенсильвания), учился там же в одноимённой школе, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1941 году окончил Колледж Вашингтона и Джефферсона, где в течение двух лет играл за команду «Вашингтон и Джефферсон Президентс». При Хартмане «Президентс» ни разу не выигрывали регулярный чемпионат Восточной университетской спортивной конференции, а также ни разу не выходили в плей-офф студенческого чемпионата США.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции центрового. В 1944 году Хак Хартман заключил соглашение с командой «Питтсбург Рейдерс», выступавшей в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ). Позже выступал за команду «Янгстаун Бирс» (НБЛ). Всего в НБЛ провёл 2 сезона. Хартман один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБЛ (1945). Всего за карьеру в НБЛ Хак сыграл 56 игр, в которых набрал 524 очка (в среднем 9,4 за игру). Помимо этого Хартман в составе «Райдерс» и «Бирс» два раза участвовал во Всемирном профессиональном баскетбольном турнире, но без особого успеха.

Смерть 
Хак Хартман скоропостижно скончался от пневмонии во вторник, 26 марта 1946 года, на 25-м году жизни в городе Шарон (штат Пенсильвания).

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com

Баскетболисты США
Игроки «Питтсбург Рейдерс»
Игроки «Янгстаун Бирс»